Edward Dajczak (ur. 1949) – biskup rzymskokatolicki 
 Wawrzyniec Dayczak (ur. 1882) – architekt i inżynier
 Władysław Dajczak (ur. 1959) – polityk , inżynier, samorządowiec, senator VII kadencji
 Wojciech Dajczak (ur. 1962) – prawnik, profesor nauk prawnych